Ми́стер () — название нетитулованного лица мужского пола и форма обращения к нему в англоязычных странах; то же, что господин в царской России. Этимологически происходит от обращения master — «хозяин», произошедшего из старофранцузского , восходящего в свою очередь к  — «главный, начальник» из  — «большой, великий». Женская форма — миссис ( от старофранцузского maistresse — «мистересса, хозяйка»).

 Мисте́р (, «тайна») — серия французских истребителей MD.452 «Mystere»  впервые поднялся в воздух в начале 1951 года. Всего было выпущено 180 машин, большая часть которых поступила на вооружение ВВС Франции, на вооружении которых самолёты простояли до 1977 года.

Персоналии

Фамилия 
 Лейтон Мистер (род. 1986) — американская актриса и певица, автор песен, фотомодель.

Псевдоним 
 Мистер Малой (род. 1979) — российский рэпер.
 Мистер Ти (род. 1952) — американский актёр и бывший рестлер.

Титулы 
 «Мистер Вселенная» — международное соревнование по культуризму, проводимое ежегодно в Великобритании.
 «Мистер мира» — мужской конкурс красоты с элементами многоборья, проводимое раз в два года в различных странах мира.
 «Мистер Олимпия» — международное соревнование по культуризму, проводимое ежегодно в США.
 «Мистер Силач Сэкай» — соревнования по смешанным единоборствам команд Беларуси и Украины, проводившиеся в Белоруссии в 1996 году.

Кинематограф и телевидение 
 «Мистер Аркадин» — американский фильм 1955 года.
 «Мистер Бин» — цикл британских теле-, кино- и мультфильмов различных лет о приключениях одноименного персонажа.
 «Мистер Всё Исправим» — американская романтическая комедия 2006 года.
 «Мистер Вудкок» — американская комедия 2007 года.
 «Мистер Ганджубас» — британская криминальная комедия 2010 года.
 «Мистер Дидс переезжает в город» — американская социальная трагикомедия 1936 года.
 «Мистер Джонс» — американская романтическая драма 1993 года.
 «Мистер Икс» — советский музыкальный фильм 1958 года.
 «Мистер Индия» — индийский научно-фантастический боевик 1987 года.
 «Мистер Крутой» — гонконгский фильм боевик с элементами боевых искусств 1997 года.
 «Мистер Кульман с Дикого Запада» — финская комедия 1952 года.
 «Мистер Магу» — американская комедия 1997 года.
 «Мистер Мерседес» — американский детективный телесериал 2017 года.
 «Мистер Миллиард» — американский приключенческий фильм 1977 года.
 «Мистер няня» — американский комедийный боевик 1993 года
 «Мистер Одиночество» — американский 2007 году.
 «Мистер Пиклз» — американский мультсериал 2013 года.
 «Мистер Робинзон Крузо» — американская приключенческая комедия 1932 года.
 «Мистер Смит едет в Вашингтон» — американская политическая драма 1939 года.
 «Мистер и миссис» — британская телеигра, впервые вышедшая на экраны в 1972 году.
«Мистер и миссис Смит»

Литература 
 «Мистер Твистер» — сатирическая поэма Самуила Маршака
 «Мистер Блисс» — книга Дж. Р. Р. Толкина.

См. также 
 Мистер Счастливчик
 Сэр

Примечания